Myxotrichum är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Myxotrichum i familjen Myxotrichaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Myxotrichaceae, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxotrichum